Fiadanana est un toponyme présent dans plusieurs régions malgaches :
 Fiadanana (Ambohimahasoa), 
 Fiadanana (Fandriana), 
 Fiadanana (Nosy Varika)